Hsziang (pinjin Xiang):
Személyek
 Hsziang (i. e. 3. évezred), a Hszia-dinasztia egyik félig legendás uralkodója
 Hsziang, Jang Csia sang király (i. e. 15. század vége) tiszteleti neve a jóslócsontokon
 Hsziang (mh. i. e. 619), a Csou-dinasztia egyik királya
 Hsziang (mh. i. e. 637), Szung hercege
Földrajz
 Hsziang, folyó Kínában
 Hsziang, település Kínában, a Sang-dinasztia egyik székhelye
egyebek
 Hsziang, kínai nyelvjárás
 Hsziang hadsereg, kínai haderő a taiping-lázadás idején